Sacapeos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Senecio erucifolius; o
 el nombre común de la planta Senecio jacobaea.